Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Christaud – Alta Garonna
 Saint-Christaud – Gers